Min puede referirse a:
 Min, cantante, bailarina, actriz y compositora surcoreana, conocida por haber sido miembro de Miss A, formado por JYP Entertainment en 2010.
 Min, dios lunar egipcio de la fertilidad y la vegetación.
 Min, dialecto del idioma chino.
 Min, un río de China en Sichuan.
 Min, un río de China en Fujian.
 Min, localidad en la provincia Gansu, China.
 Min, código ISO 639-2 del idioma minangkabau.

Abreviaturas 
 Minuto, por su abreviatura.
 Mínimo , por su abreviatura (mín).

Sigla MIN 
 Movimiento de Integridad Nacional-Unidad, partido político venezolano.
 Museo para la Identidad Nacional, museo hondureño.

Enlaces externos 

Siglas